Geumma-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumma-myeon, Hongseong-gun, socken i Hongseong-gun, Södra Chungcheong, 
 Geumma-myeon, Iksan, socken i Iksan, Norra Jeolla,